Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных команд 2019 проводился с 4 по 10 ноября 2018 года в городе Виннипег (Манитоба) на арене Fort Rouge Curling Club. Чемпионат проводился в 56-й раз, в 7-й раз в провинции Манитоба и в 3-й раз в Виннипеге.

Победитель чемпионата получал право представлять Канаду как её смешанная сборная команда на чемпионате мира 2019 в октябре 2019.

В чемпионате принимало участие 14 команд (состоящих из двух мужчин и двух женщин; микст; ), представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (9-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Манитоба (для команды, которую возглавлял скип Colin Kurz, это была 1-я победа и первое попадание в призёры чемпионата), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Новая Шотландия (скип Kendal Thompson). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Квебек (скип Félix Asselin).

Формат соревнований 
Турнир состоит из двух этапов — групповой этап и этап плей-офф. Групповой этап, в свою очередь, состоит из двух стадий отбора. На первой стадии () команды разбиваются на две группы и играют между собой по круговой системе в один круг.

По четыре лучшие команды выходят во вторую стадию (), где 8 команд в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг; при этом результаты встреч команд в 1-й стадии засчитываются; окончательная расстановка команд по местам определяется по их результатам в обеих стадиях.

Четыре лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе сначала в полуфиналах, а затем победители полуфиналов встречаются в финале, проигравшие в полуфиналах — в матче за 3-е место.

Команды, занявшие на 1-й стадии места ниже 4-го, для окончательного распределения между ними мест с 9-го по 14-е играют классификационный розыгрыш () между собой по круговой системе в один круг; учитываются результаты их встреч между собой на 1-й стадии, а расстановка по местам определяется по суммарному результату на 1-й стадии и в классификационном розыгрыше.

Составы команд 
{| class="wikitable"
|-
! Команда !! Четвёртый !! Третий !! Второй !! Первый !! Клуб, город
|-
|  || Kurt Balderston || Janais DeJong || Les Sonnenberg || Adrienne Winfield || Grande Prairie CC (Гранд-Прери)
|-
|  || Cody Tanaka || Shawna Jensen || Travis Cameron || Catera Park || Richmond CC (Ричмонд)
|-
|  || Félix Asselin || Laurie St-Georges || Émile Asselin || Emily Riley || Glenmore CC (Доллар-де-Ормо)CC Laval-sur-le-Lac (Лаваль)CC Baie d'Urfé (Baie d’Urfé)
|-
|  || Colin Kurz || Megan Walter || Brendan Bilawka || Sara Oliver || Assiniboine Memorial CC (Виннипег)
|-
|  || Kendal Thompson || Marie Christianson || Bryce Everist || Karlee Jones || Mayflower CC (Галифакс)
|-
|  || Ed MacDonald || Denise Hutchings || Gregory Howard || Sadie Pinksen || Iqaluit CC (Икалуит)
|-
|  || Chris Jeffrey || Jillian Keough || Brian King || Katie Forward || Gage G&CA (Оромокто)
|-
|  || Harold Walters || Wendy Dunne || Stephen Trickett || Carolyn Walters || RE/MAX Centre (Сент-Джонс)
|-
|  || Уэйн Так || Кимберли Так || Wesley Forget || Sara Gatchell || Ilderton CC (Thornhill)
|-
|  || Erik Broderson || Melissa Morrow || Andrew Mcdougall || Alison Griffin || Charlottetown CC (Шарлоттаун)Silver Fox CC (Summerside)
|-
|  || Jason Ackerman || Deanna Doig || Mitch Criton || Colleen Ackerman || Highland CC (Реджайна)
|-
|  || Trever Bonot || Jackie McCormick || Mike McCarville || Angela Lee-Wiwcharyk || Port Arthur CC (Тандер-Бей)
|-
|  || Mel Sittichinli || Alison Lennie || Georgie Greenland || Eleanor Jerome || Inuvik CC (Инувик)
|-
|  || 	Bob Smallwood || Jenna Duncan || Alex Peech || Jody Smallwood || Whitehorse CC (Уайтхорс)
|}
(скипы''' выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап

1-я стадия (Round Robin) 
Турнирные таблицы по окончании 1-й стадии группового этапа

Группа A

Группа B

 команды, выходящие во 2-ю стадию группового этапа (Championship Pool)
 команды, выходящие в классификационный розыгрыш 9—14 мест (Seeding Pool)

2-я стадия (Championship Pool) 
Турнирная таблица по окончании 2-й стадии группового этапа

 команды, выходящие в этап плей-офф

Классификационный розыгрыш 9—14 мест (Seeding Pool) 
Турнирная таблица по окончании 2-й стадии группового этапа

Плей-офф 

Полуфиналы. 10 ноября, 10:00

Матч за 3-е место. 10 ноября, 14:30

Финал. 10 ноября, 14:30

Итоговая классификация

Награды 
 Команда всех звёзд (Sportsmanship Award)

По результатам голосования игроков-участников чемпионата определяется команда «всех звёзд».

 Приз самому ценному игроку (Most Valuable Player, MVP)

По результатам голосования арбитров-участников чемпионата () определяются два игрока — среди мужчин и среди женщин.
 Среди мужчин: Harold Walters ()
 Среди женщин: Кимберли Так ()

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2019
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2019
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных пар 2019
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 2019

2018 год в кёрлинге 

Спорт в Канаде в 2018 году 

Чемпионаты Канады по кёрлингу среди смешанных команд
Спортивные соревнования в Виннипеге
Ноябрь 2018 года